Граната се може односити на:

 Граната (артиљерија), 
 Ручна бомба,
 Граната (Ређо Емилија), насеље у округу Ређо Емилија, Италија